GV sau gv poate fi:

 Guineea, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Limba manx, codul ISO 639-1

Legături externe 
  „GV” la acronymfinder.com